Петерсон () — фамилия:

Известные носители:
 Петерсон, Август Адамович (в монашестве Августин; 1873—1955) — митрополит Рижский и всея Латвии (Латвийская православная церковь (Константинопольский патриархат).
 Петерсон, Агнесса Оскаровна (род. 1936) — советская и российская актриса, заслуженная артистка России.
 Петерсон, Аманда (1971—2015) — американская актриса.
 Петерсон, Андрей Павлович (1933—1973) — советский шахматист, мастер спорта СССР с 1961.
 
 Петерсон, Бен (род. 1950) — американский борец, чемпион Олимпийских игр, брат Джона Петерсона.
 
 Петерсон, Вольдемар-Александр Карлович (1876—?) — русский военный деятель, генерал-майор (1917).
 Петерсон, Георг (1883—1964) — шведский легкоатлет.
 Петерсон, Джон (род. 1948) — американский борец, чемпион Олимпийских игр, брат Бена Петерсона.
 Петерсон, Джерет (1981—2011) — американский фристайлист (акробатика), вице-чемпион Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.
 Петерсон, Дороти (1897—1979) — американская актриса, известная ролями мамочек.
 Петерсон, Дуг (1945—2017) — американский конструктор парусных яхт.
 Петерсон, Иван Иванович (1732—1794) — русский военачальник; генерал-майор.
 
 Петерсон, Карла (род. 1974) — аргентинская актриса.
 Петерсон, Кассандра (род. 1951) — американская актриса.
 Петерсон, Кристофер (род. 1969) — американский серийный убийца, афроамериканец, застреливший семерых человек из дробовика в период с 30 октября по 18 декабря 1990 года.
 Петерсон, Кристоффер (футболист) (род. 1994) — шведский футболист.
 Петерсон, Кристьян Яак (1801—1822) — эстонский поэт.
 Петерсон, Леонард (1885—1956) — шведский гимнаст.
 Петерсон, Людвиг Людвигович (1842—1902) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Петерсон, Людмила Георгиевна (род. 1950) — доктор педагогических наук.
 
 Петерсон, Морис (1889—1952) — дипломат Великобритании.
 
 Петерсон, Ольга Михайловна (1857—1920) — русская писательница, переводчица и историк литературы.
 Петерсон, Питер Джордж (1926—2018) — американский топ-менеджер, политик-республиканец, миллиардер, публицист и филантроп.
 Петерсон, Ребекка (род. 1995) — шведская теннисистка.
 Петерсон, Рольф (род. 1944) — шведский гребец-байдарочник.
 Петерсон, Ронни (1944—1978) — шведский автогонщик.
 Петерсон, Рудольф Августович (1897—1937) — комендант Московского Кремля в 1920—1935 годах, репрессирован.
 Петерсон, Таливалдис Янович (1923—2016) — советский и латвийский баскетболист, баскетбольный тренер, спортивный функционер.
 Петерсон, Теодор (род. 1988) — шведский лыжник.
 Петерсон, Трэвис (род. 1985) — американский профессиональный баскетболист.
 Петерсон, Франк (род. 1963) — немецкий музыкант и музыкальный продюсер.
 Петерсон, Христофор Иванович (1735—1789) — русский военный и дипломат, Георгиевский кавалер.
 Петерсон, Элеонора (в замужестве Тютчева) (1800—1838) — первая жена поэта Фёдора Ивановича Тютчева.
 Петерсон, Юрий Леонидович (1948—2019) — советский и российский музыкант, участник групп «Весёлые ребята», «Самоцветы», «Пламя», «Пламя 2000».
 Петерсон, Ян Янович (1889—1938) — начальник Управления РКМ по Ленинградской области, дивизионный комиссар.

Составные фамилии 
 Петерсон-Бергер, Вильгельм (1867—1942) — шведский композитор и музыкальный критик.

Примечания

См. также 
 Питерсон
 Петерссон
 Петтерссон